Breux může být:

název nebo součást názvu obcí ve Francii
 Breux (Meuse) – obec v departementu Meuse
 Breux-Jouy – obec v departementu Essonne
 Breux-sur-Avre – obec v departementu Eure

příjmení osob
 Felix le Breux (1918–1974) – český herec